Resultats del Gran Premi de l'est dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit urbà de Detroit el 19 de juny del 1988.

Altres 
 Pole : Ayrton Senna 1' 40. 606

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 44. 836 (a la volta 4 de 63)

Referències 
 

Estats Units Est
1988